Miejscowości w Polsce 
 Dolany – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Dolany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Lądek
 Dolany – część wsi Rozdziele, w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina

Miejscowości w Czechach
 Dolany – miejscowość w powiecie Ołomuniec
 Dolany – miejscowość w powiecie Náchod
 Dolany – wieś i gmina w powiecie Pardubice, w kraju pardubickim
 Dolany – gmina w powiecie Klatovy, w kraju pilzneńskim
 Dolany – wieś i gmina w powiecie Kladno, w kraju środkowoczeskim
 Dolany – wieś i gmina w powiecie Mielnik, w kraju środkowoczeskim
 Dolany – przystanek kolejowy w Dolany

Zobacz też 
 Doľany